MRBG ist die Abkürzung für
 Marchfeldschlösser Revitalisierungs- und Betriebsgesellschaft, staatlicher Betreiber der österreichischen Marchfeldschlösser 
 Margarine-Rohstoff Beschaffungsgesellschaft, deutsches Unternehmen

Abkürzung